Ліван - країна
 Ліван, Айван - Айванськака долина, Крим